55 Pułk Artylerii Lekkiej (II RP)
 55 Drezdeński Pułk Artylerii Lekkiej